İhsangazi (district), een Turks district in de provincie Kastamonu
 İhsangazi (stad), de hoofdplaats van het Turkse district İhsangazi